Lippman ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Hirsch Lippman (1805–1864), Distriktsrabbiner von Bad Kissingen
 Laura Lippman (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch:
 Lipman
 Lippmann
 Lipmann
 Liepmann